Grand Prix Austrii Formuły 1
 Grand Prix Austrii na żużlu